Le Scourge (« The Scourge of the Underworld » en  ;  « le Fléau de la pègre » en français) est le nom d'une série de super-vilains successifs évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics.

Créé par le scénariste Mark Gruenwald, à l'époque éditeur en chef de Marvel Comics, et dessiné par John Byrne, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Iron Man () #194 en 1985, scénarisé par Dennis O'Neil et dessinée par Luke McDonnell.

Le personnage a été créé par Mark Gruenwald en tant que complot destiné à amincir la population des super-vilains de l'univers Marvel, en particulier en éliminant les personnages superflus que Gruenwald jugeait trop mineurs, redondants ou mal conçus.

De nombreux autres personnages ont par la suite utilisé l'identité du Scourge, souvent avec des motifs et des loyautés différents. Le nom « Scourge » est notamment l'une des identités du super-vilain Nuke.

Biographie du personnage 
Le Scourge (le « Fléau » en français) est à l'origine dépeint comme un justicier individuel dédié à l'assassinat de criminels. Cette personne, dont le vrai nom n'est jamais révélé, est vue durant plusieurs mois en train d'assassiner de nombreux super-vilains connus.

Le Scourge, toujours déguisé, s'approche d'un super-vilain, lui tire dessus avec une arme à feu contenant des balles à pointe explosive, puis crie sa phrase fétiche : « La justice est rendue ! » (« Justice is served! » en VO) avant de disparaître. 

Cette première série d'assassinats atteint son apogée dans Captain America #319 (épisode « Overkill », juillet 1986), quand le Scourge abat dix-huit criminels lors d'une réunion clandestine (dans le « Bar with No Name ») qui  est tenue par les vilains pour trouver un moyen de contrer la menace du Scourge... Le Scourge se déguise en barman, dont personne ne pense à se méfier.

Lorsque Captain America capture le Scourge dans le numéro suivant, le personnage prétend être le frère de l', que Scourge a tué parce que les activités criminelles de ses frères et sœurs ont fait honte à leur père. Il prétend que ce crime l'a amené à créer la personnalité du « Scourge » avec l'aide d'un détective privé, uniquement identifié comme étant « Domino » et qui lui fournit des informations détaillées sur la communauté des super-vilains. 

Immédiatement après avoir fait cette confession, le Scourge est lui-même abattu par un assaillant invisible que l'on entend crier : « La justice est rendue ! », à la manière des autres meurtres du Scourge.

Apparence 
Le Scourge apparaît principalement déguisé, bien que pour la bataille finale avec Captain America dans Captain America #320, on le voit vêtu d'un costume de commando noir, que l'on verra plus tard dans Captain America #326.

Lors de son entrée dans l’Official Handbook of the Marvel Universe Deluxe Edition, un nouveau costume a été conçu pour le personnage : un masque de crâne blanc, un chapeau d'opéra, un trench-coat boutonné blanc et des gants blancs. Ce costume a été utilisé sporadiquement dans les histoires ultérieures.

Vilains tués par le Scourge

Vilains ayant échappé à Scourge

Notes et références

Liens externes 
  Scourge of the Underworld sur Marvel.com
 Les Fléaux de la pègre sur Marvel-world.com

Super-vilain Marvel
Justicier de fiction